

Geografia 
 Spagna
 Orihuela – comune nella comunità autonoma Valenciana
 Orihuela del Tremedal – comune nella comunità autonoma dell'Aragona

Persone 
 José Luis Villanueva Orihuela – ciclista spagnolo
 Ignacio Burgoa Orihuela – avvocato, docente e scrittore messicano
 Matías Orihuela – calciatore argentino, difensore
 Renzo Orihuela – calciatore uruguaiano, difensore